Acacialaan (Baarn)
Acacialaan (Beilen)
Acacialaan (Emmeloord)
Acacialaan (Groningen)
Acacialaan (Marum)
Acacialaan (Oranjewijk)
Acacialaan (Raalte)
Acacialaan (Roden)
Acacialaan (Sleeuwijk)
Acacialaan (Sauwerd)
Acacialaan (Westerbork)
Acacialaan (Woudrichem)